Свинкелс () — нидерландская фамилия. Известные носители:
 Свинкелс, Арьян (род. 1984) — нидерландский футболист, защитник клуба «Рода».
 Свинкелс, Робин (род. 1989) — нидерландский шахматист, гроссмейстер (2009).
 Свинкелс, Эрик (род. 1949) — нидерландский стрелок, выступавший в ските, серебряный призёр Олимпийских игр 1976 года.